Platte, een eiland van de Seychellen.
North Platte, een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska;
Platte (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Platte Center, een dorp in de Amerikaanse staat Nebraska;
Platte City, een plaats in de Amerikaanse staat Missouri;
Platte County (Missouri)
Platte County (Nebraska)
Platte County (Wyoming)
Platte (rivier), een rivier in de Verenigde Staten, ontstaan door de samenkomst van de North Platte en de South Platte;
Platte River State Park in de Amerikaanse staat Nebraska;
Platte Woods, een plaats in de Amerikaanse staat Missouri;
Ville Platte, een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana;